Guangualí  puede referirse a varias cosas o lugares.

 Guangualí : Conjunto de viviendas pasajeras situadas en la periferia de lugares habitados , en el Chile prehispánico y de los siglos posteriores y anteriores al siglo XX

Geografía
 Guangualí lugar situado en las cercanías de Pichidangui , Chile , famoso por sus lugares dedicados a la meditación y el ecoturismo.
 Guangualí lugar situado en las cercanías de Chillán , Chile,
La Huambaly es un grupo chileno de música tropical y jazz, activo entre 1954 y 1964. Tuvo una gran cantidad de integrantes a lo largo de su historia, así como su amplio repertorio es un gran ejemplo de los inicios de la música tropical en Chile. Basado en el lugar citado previamente de Chillán.
 Huanhualí ,Barrio de Villa Alemana, Chile
 La calle Guangualí de Rengo , ciudad de Chile antes llamada “Calle de la Patada”.

Referencias y notas de pie